— японская компания по производству видео игр. Создана 21 апреля 1997 года. Штаб квартира находится в Мусасино. Разрабатывала и издавала компьютерные игры с такими компаниями как Nintendo и Namco Bandai Games.

Самые известные игры indies zero

Ссылки 
 
 

Производители компьютерных игр Японии
Компании Токио
Компании, основанные в 1997 году
Производители компьютерных игр по алфавиту